Adelaida o Adela de Normandia o Gerloc (? - 962), filla de Rol·ló i de Poppa de Bayeux i muller de Guillem III d'Aquitània, duc d'Aquitània i comte de Poitiers
 Adelaida de Normandia (filla de Ricard II) (1002 - vers 1038), filla del duc Ricard II de Normandia, i de Judit de Bretanya, casada a Renald I, comte palatí de Borgonya
 Adelaida de Normandia o Adelaida I d'Alençon (1026-1090), comtessa d'Aumale, filla il·legitima de Robert el Magnífic, duc de Normandia, que va estar casada successivament a Enguerrand II de Ponthieu, Lambert II de Lens i Eudes II de Troyes
 Adelaida de Normandia o Adela d'Anglaterra (1066-1138), filla de Guillem el Conqueridor i de Matilde de Flandes, casada amb Esteve II de Blois, comte de Blois, santa catòlica recordada el 24 de febrer